Narses – władca z dynastii Sasanidów
 Narses – wódz bizantyński